Normalità (chimica), come misura della concentrazione del soluto in una soluzione (chimica)
 Normalità statistica, riferita a Variabile casuale normale (o gaussiana) e Test di Shapiro-Wilk
 Normalità in psicologia, come concetto di ortodossia opposto a perversione, devianza, minoranza o eterodossia